

Sigle 
 Tampereen teknillinen yliopisto  – università finlandese

Codici 
 tty – codice ISO 639-3 della lingua sikaritai

Informatica 
 tty – comando Unix che restituisce il nome del terminale corrente

Altro 
 TTY – telescrivente